Rap é o Hino Que me Mantem Vivo é uma coletânea musical de rap, gravada e lançada em 2008. Todas as faixas são cantadas pelo rapper Sabotage, com partiçipações de grupos de rap e vários artístas notórios como Charlie Brown Jr., RZO. Entres outros, sendo em que o ritmo das músicas são batidas eletrônicas. Gravado pelo selo Cosa Nostra conhecida em São Paulo como principal gravadora do grupo Racionais MC's.

A coletânea é uma homenagem ao Sabotage que foi falecido no ano seguinte, no bairro Saúde por voltas das 5h da manhã as evidências mostra que ele levou três tiros a queima roupa quando entrava em seu carro na Zona Sul de São Paulo e foi levado por colegas e socorrido mas não resistiu aos ferimentos.

Listas de música
Rap Nacional 2000
Sabotage Responde 1
Cabeça de Nêgo (Remix) (Com Instituto)
Me Empresta o Microfone (Com Attack Versus & Suave)
Freestyle
Sabotage Responde 2
O Livro (Com Ronnald Rap)
Marginal Alado (Com RZO & Chorão)
O Desabafo (Com Elementos da Tera)
Sabotage Responde 3
Quem vai Buscar Pra Fumá (Ao Vivo)
Vamo Fuma! (Eu Dixavo) (Ao Vivo) (Com RZO)
Mun-Rá (Ao Vivo)
Sabotage Responde 4
O Rap é Compromisso (Ao Vivo) (Com KL Jay)'''''
Na Zona Sul (Instrumental)
Sabotage Responde 5
Na Zona Sul

Álbuns de 2002
Coletâneas de rap
Coletâneas de 2008